Der Rote Baron steht für:

 Manfred von Richthofen (1892–1918), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg 
 Der Rote Baron (Film), deutscher Film von 2008 über das Leben von Manfred von Richthofen
 Kurt von Reibnitz (1877–1937), deutscher Historiker und Politiker (SPD); von seinen politischen Gegnern ebenfalls als „Roter Baron“ bezeichnet